Parmi les sièges que Meaux eut à subir on compte :
Le siège de Meaux en 1358 (aussi appelé la « bataille de Meaux ») lors de la Grande Jacquerie ;
Le siège de Meaux en 1421 et 1422, par , roi d'Angleterre ;
La surprise de Meaux en 1567 (aussi appelée la « bataille de Meaux ») où la famille royale échappe aux troupes de Louis  de Bourbon-Condé.

Voir aussi 
 Bataille de Meaux

Meaux